Saules (BE), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern

Saules (Doubs)
Saules (Saône-et-Loire)